A Pécsi Vasutas Sportkör (röviden PVSK) pécsi sportegyesület, amely 1919. augusztus 23-án alakult.

Története 
Alapításakor a mintegy ötszáz sportoló és pártoló tag a PVSK első elnökének Littke Jenőt, a pécsi pezsgőgyár üzletigazgatóját választotta. Az alapszabály a következőkben jelölte meg az egyesület célját:

A PMSC-től kivált labdarúgók a PMSC-pályát használták kezdetekben. 1922-ben csatlakozott a BTC a PVSK-hoz, de 9 évvel később kivált belőle. 1941-ben a pécsi egyetem kerékpáros-szakosztálya tagozódott be a sportkörbe.

A Magyar Népköztársaság idején többször is változott a neve: 1948-ban PVSE, majd Pécsi Lokomotív, 1955-ben Pécsi Törekvés, majd 1956 októberében visszakapta eredeti nevét. A létesítményeket a sportkör 1990-ben kapta vissza a Magyar Államvasutaktól.

A PVSK olimpikonjai 
 1936. Berlin, Bérczes (Bendekovics) András labdarúgás
 1948. London, Pólya Borbála kosárlabda
1952. Helsinki, Lippay Antal atlétika
 1952. Helsinki, Solymossy Egon atlétika
 1956. Melbourne, Héder János torna
 1964. Tokió, Tolnai Márta torna
 1968. Mexikó, Honti Róbert atlétika
 1964. Tokió, Tolnai Márta torna
 2000. Sydney, Czukor Zoltán atlétika
 2000. Sydney, Kürtösi Zsolt atlétika
 2016. Rio, Szabó Tünde atlétika

A PVSK szakosztályai 
 Atlétika – 1919-ben alakult
 Judo – 1961-ben alakult, majd 1966-ban megszűnt, 1979-ben újra alakult
 Férfi kosárlabda: PVSK-Panthers – 1944-ben alakult
 Férfi kosárlabda utánpótlás
 Férfi kosárlabda B 3x3
 Női kosárlabda utánpótlás – 1944-ben alakult
 Férfi labdarúgás: Pécsi VSK (labdarúgás) – 1919-ben alakult, három alkalommal került az I. osztályba: 1945, 1951, 1979
 Női labdarúgás utánpótlás – 2004-ben alakult
 Dinamikus lövészet
 Sportlövészet
 Ökölvívás – 1932-ben alakult
 Sí – 1945-ben alakult
 Szabadidő
 Tájékozódási Futás – 1951-ben alakult
 Vízilabda: Pécsi VSK (vízilabda) – 1926-ban alakult, 1928-ban megszűnt, 1955-ben újra alakult, 1959-ben megszűnt, 2000-ben a felnőtt csapat a PVSK szakosztálya lett, 2004-től I. osztályú

Jegyzetek

További információk 
 
 A PVSK hivatalos oldala
  PVSK női kosárlabda utánpótlás szakosztály oldala
 A PVSK-Pannonpower hivatalos oldala
 A PVSK síszakosztály oldala
 A PVSK-Füszért hivatalos oldala
 A PVSK-Flowers táncszakosztály oldala

Pécsi VSK
Magyarországi sportegyesületek